Натуральне число 1123
 1123 рік до нашої ери
 1123 рік нашої ери